Geislingen kan syfta på:

 Geislingen, Zollernalbkreis – en stad i Zollernalbkreis, Tyskland 
 Geislingen an der Steige – en stad i Landkreis Göppingen, Tyskland